Pietraru:
 Pietraru, Buzău, o localitate în județul Buzău, Muntenia
 Nume de familie
 Maria Pietraru, o interpretă de folclor muzical

Vezi și 
 Piatra (dezambiguizare)
 Pietreni (dezambiguizare)
 Pietroasa (dezambiguizare)
 Pietrari (dezambiguizare)
 Pietriș (dezambiguizare)
 Pietrișu (dezambiguizare)
 Pietroasele

Toponime românești
Nume de familie românești